Projekt 864 ( „Meridian“), von der NATO als Vishnya-Klasse bezeichnet, ist eine Klasse von Aufklärungsschiffen der sowjetischen- und später der russischen Seestreitkräfte, die in den 1980er Jahren in Polen gebaut wurden.

Einheiten

Belege und Verweise

Einzelnachweise

Weblinks 
Projekt 864 bei russian-ships.info (englisch)
Projekt 864 bei hotstreams.narod.ru (russisch)
Projekt 864 bei warfare.be (englisch)

Militärschiffsklasse (Sowjetunion)
Militärschiffsklasse (Russland)
Aufklärungsschiff